Leinburg steht für:

 Leinburg, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Leinburg (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies bei Leinburg im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Leinburg (Kleingartach), auch Leinburg, Lüneburg oder Luneburg, abgegangene Burg bei Kleingartach, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lütgendorff-Leinburg